Rene Stüssi, né le  à Muri, est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Thurgovie, Rene Stüssi joue pour la première fois en Ligue nationale B avec le club de Kreuzlingen lors de la saison 1995-1996. Après deux saisons dans son club formateur, il rejoint les Kloten Flyers, avec qui il débute en Ligue nationale A lors de la saison 1997-1998. Pendant cette saison, il évolue aussi au EHC Bülach, où il est prêté.

Au cours de la saison suivante, il quitte le club du Schlüfweg pour les ZSC Lions et termine le championnat avec le pensionnaire du Hallenstadion. Il ne reste toutefois pas dans l'équipe zurichoise, signant avec le EV Zoug. Il ne reste qu'une saison au Herti, vu qu'il s'engage ensuite avec le HC Coire. Durant sa deuxième saison avec le club du chef-lieu grison, il est prêté en LNB, au HC Bâle durant la saison régulière, et participe aux séries éliminatoires avec le HC Ajoie.

En 2002, il intègre l'effectif du HC Bâle, avec qui il fête la promotion en LNA lors de sa première saison. Il quitte ensuite le club rhénan pour revenir au HC Thurgovie. Il y reste trois saisons, vivant une relégation en  (2005) et le retour immédiat en deuxième division.

Par la suite, il met un terme à sa carrière professionnelle, mais continue à jouer au hockey, plus précisément au PIKES EHC Oberthurgau, club militant en  (quatrième division suisse), avec qui il fête la promotion en . Après quatre ans dans le club thurgovien, il rejoint le EHC Uzwil Hawks.

Carrière internationale 
Rene Stüssi a disputé les championnats d'Europe junior en 1996, ainsi que deux mondiaux juniors, en 1997 et 1998, remportant une médaille de bronze lors des joutes finlandaises.

Palmarès et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
Choisi en  ( au total) par les Mighty Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1997
Ligue nationale B
Champion en 2003 et promotion en Ligue nationale A avec le HC Bâle

Champion de Suisse amateur en 2006 et promotion en Ligue nationale B avec le HC Thurgovie
Finaliste des playoffs de la poule Suisse orientale en 2011 avec le PIKES EHC Oberthurgau
Championnat du monde junior
 Médaille de bronze en 1998

Statistiques

En club 

| 1995-1996|| HC Thurgovie || LNB
| 34|| 2|| 4|| 6|| 10|| 7|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 1996-1997|| HC Thurgovie || LNB 
| 42|| 20|| 31|| 51|| 24|| 8|| 5|| 4|| 9|| 4
|-
|rowspan="3"| 1997-1998|| Kloten Flyers||  LNA 
| 38|| 9|| 8|| 17|| 10|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|EHC Bülach || LNB
| 4|| 3|| 5|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Kloten Flyers U20 || Jr. Élites A
| 1|| 5|| 0|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"| 1998-1999|| Kloten Flyers || LNA
| 36|| 5|| 5|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|ZSC Lions || LNA
| 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1999-2000|| EV Zoug || LNA 
| 45|| 7|| 5|| 12|| 13|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| HC Coire||  LNA  
| 36|| 7|| 7|| 14|| 26|| 11|| 1|| 1|| 2|| 26
|-
|rowspan="3"|2001-2002|| HC Coire || LNA
| 20|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Bâle || LNB
| 16|| 11|| 11|| 22|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Ajoie || LNB 
| -|| -|| -|| -|| -|| 8|| 6|| 4|| 10|| 0
|-
|2002-2003|| HC Bâle ||  LNB
| 38|| 22|| 26|| 48|| 8|| 15|| 6|| 12|| 18|| 8
|-
| 2003-2004|| HC Bâle||  LNA
| 45|| 6|| 10|| 16|| 18|| 8|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2004-2005|| HC Thurgovie ||  LNB
| 33|| 15|| 20|| 35|| 8|| 10|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 2005-2006|| HC Thurgovie||  
| 22|| 23|| 14|| 37|| 47|| 15|| 14|| 13|| 27|| 2
|-
| 2006-2007|| HC Thurgovie ||  LNB
| 37|| 17|| 20|| 37|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| PIKES EHC Oberthurgau || 
| 21|| 15|| 33|| 48|| 8|| 9|| 10|| 10|| 20|| 8
|-
| 2008-2009|| PIKES EHC Oberthurgau ||  
| 29|| 25|| 16|| 41|| 20|| 6|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2009-2010|| PIKES EHC Oberthurgau ||  
| 23|| 8|| 12|| 20|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2010-2011|| PIKES EHC Oberthurgau ||  
| 25|| 7|| 12|| 19|| 20|| 13|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2011-2012|| EHC Uzwil Hawks ||  
| 22 || 9 || 6 || 15 || 12 || 6 || 2 || 5 || 7 || 12
|-
| 2012-2013|| EHC Uzwil Hawks ||  
|31 || 10 || 11 || 21 || 14 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2013-2014|| PIKES EHC Oberthurgau ||  
| 25|| 4|| 9|| 13|| 42|| 6|| 2|| 4|| 6|| 2

|227||38||38||76||89||42||4||3||7||36

|204||90||117||207||86||48||25||24||49||22

|177||86||80||166||173||55||22||34||57||53

En équipe de Suisse 

|1996 || align="left"| CE Jr.
| 5 || 5 || 1 || 6 ||  0 || align="left"|
|-
|1997 || align="left"|CM Jr.
| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|
|-
|1998 || align="left"|CM Jr.
| 7 || 1 || 3 || 4 || 4 || align="left"| Médaille de bronze

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1978
Naissance dans le district de Muri
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif argovien
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du EHC Kloten
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Ajoie
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du EHC Bülach
Joueur du EHC Uzwil
Attaquant de hockey sur glace